La Mort de César peut désigner dans le contexte de l'assassinat de Jules César :
 La Mort de César, un tableau de Vincenzo Camuccini ;
 La Mort de César, un tableau de Jean-Léon Gérôme ;
 La Mort de César, une tragédie de Voltaire ;
 La Mort de Jules César, un film muet de Georges Méliès.